Дени́с Серге́евич Моисе́йченков (21 мая 1986, Зима, Иркутская область) — российский бобслеист, разгоняющий, выступающий за сборную России с 2007 года. Участник зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере, обладатель серебряной медали юношеского чемпионата мира, призёр этапов Кубка мира и Европы, мастер спорта международного класса.

Биография 
Денис Моисейченков родился 21 мая 1986 года в городе Зима, Иркутская область. После окончания общеобразовательной школы № 26 поступил в Иркутский государственный университет путей сообщения, где уже на первых курсах вместе с другом Иваном Быргозовым начал активно заниматься лёгкой атлетикой, вскоре став одним из лучших спринтеров местного значения. В 2006 году по совету тренера решил попробовать себя в бобслее и в качестве разгоняющего присоединился к национальной сборной России.

В сезоне 2009/2010, находясь в экипаже пилота Евгения Попова, удостоился бронзовой медали на этапе Кубка мира в немецком Альтенберге, кроме того, в 2010 году на чемпионате мира среди юниоров завоевал серебро. Благодаря этим удачным выступлениям Моисейченков был вызван защищать честь страны на Олимпийских играх в Ванкувере, там в составе команды Попова боролся за призовые места в программе четырёхместных экипажей, но по итогам всех заездов оказался лишь восьмым. После того как Попов закончил карьеру профессионального спортсмена, Моисейченков перешёл в экипаж пилота Александра Касьянова.

В феврале 2012 года на этапе Кубка мира в канадском Уистлере его четвёрка финишировала второй, и спортсмен завоевал первую в карьере серебряную медаль. Ныне Денис Моисейченков соревнуется от школы высшего спортивного мастерства «Центр зимних видов спорта», находящейся под контролем Главного управления Министерства обороны.

Допинг 
20 ноября 2014 года на сайте РУСАДА появилась информация о временном отстраннении спортсмена от участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях. Причиной стало наличие запрещенной субстанции в пробе «А» взятой 29 октября 2014 года на чемпионате России в Сочи.
1 апреля 2015 года Федерация бобслея России дисквалифицировала спортсмена за нарушение антидопинговых правил на 2 года 6 месяцев, начиная с 12 ноября 2014 года.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль спортсмена на сайте Национальной информационной сети «Спортивная Россия»
 
 http://www.rusbob.ru/denis-moiseichenkov

Бобслеисты России
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Мастера спорта России международного класса
Бобслеисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил